Psiloteredo är ett släkte av musslor som beskrevs av Bartsch 1922. Psiloteredo ingår i familjen skeppsmaskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skeppsmaskar
Psiloteredo